Tauaense – abitanti di Santo Antônio do Tauá
Tauaense – abitanti di Tauá